«Creative Music» — это стриминговый сервис с музыкальными плейлистами для общественных заведений, основанный 25 июня 2015 года Антоном Королевым и Владом Шупиковым.
Используется музыка с правами, которая не требует отчислений в РАО и ВОИС. Главный офис располагается в Красноярске.

В 2022 году генеральным директором стал Владимир Осинский.

Примечания

Ссылки 
Реестр РБК. «Креатив мьюзик»

Руководитель компании Creative Music рассказал о специфике работы на рынке музыкальных сервисов для бизнеса // Retailer

Компании по алфавиту
Компании, основанные в 2015 году
Цифровая дистрибуция
Музыкальные сетевые ресурсы